Gaziantep (stad)
Gaziantep (provincie)